Еле́на Третьяко́ва: Третьякова, Елена Ивановна — советский партийный деятель в Московской области, Герой Социалистического Труда (1950).
 Третьякова, Елена Николаевна (род. 1988) — российская певица, гитаристка (бас-гитара).